Финал Кубка ярмарок 1970 — 12-й финал Кубка ярмарок, в котором встретились «Андерлехт» и «Арсенал». Для обеих команд это было первое участие в финале этого турнира. Первый матч прошёл 22 апреля 1970 года на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе, ответный — 28 апреля 1970 года на стадионе «Хайбери» в Лондоне.

«Арсенал» одержал победу по сумме двух матчей со счётом 4:3.

Путь к финалу 

Примечание: Первым указано количество голов, забитых участником финала (д: дома; г: на выезде).

Матчи

Первый матч

Ответный матч 

1970
Кубок ярмарок
События 22 апреля
События 28 апреля
Апрель 1970 года
Кубок ярмарок 1970
Кубок ярмарок 1970
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Международные соревнования по футболу в Англии
Международные спортивные соревнования в Лондоне